Хорошёвская (Хорошовская) волость — волость Московского уезда Московской губернии Российской империи, существовавшая до 1918 года. На востоке граничила с Москвой, на юге — с Троицко-Голенищевской волостью, на западе — с Звенигородским уездом, на севере — с Всехсвятской волостью.

Дворцовая конюшенная Хорошёвская волость существовала с 1631 по 1861 годы. В 1861 году в ходе крестьянской реформы она была преобразована в Хорошёвскую волость 3-го стана Московского уезда. Административным центром волости являлось село Хорошёво. Там располагалось волостное правление и квартира урядника. В справочной книжке 1890 года отмечалось: «Жители Хорошовской волости занимаются разведением для продажи картофеля; зерновой хлеб сеют в малом количестве, так как вся волость получила ограниченный надел; живут, по преимуществу, отхожими в Москве промыслами: типографским; полотерным; легковым извозом; приготовлением пакетов для писем; клееньем коробочек для аптек; производством телег, саней; выделкою недорогих обоев; торговлею соломою, дровами, которые ими приготовляются из скупаемых, идущих по р. Москве плотов; зимою некоторые селения возят на близлежащие фабрики торф».

В начале XX века часть Хорошёвской волости была включена в состав 8-го стана Московского уезда. В 1917 году в результате расширения Москвы в состав города вошла часть территории Хорошёвской волости. 18 июня 1918 года постановлением Московского уездного совета Хорошёвская волость была включена в состав Кунцевской волости.

В настоящее время территория Хорошёвской волости находится в составе Северо-Западного и Западного округов Москвы, подмосковных Красногорского и Одинцовского районов.

Населённые пункты 
По состоянию на начало XX века, в состав Хорошёвской волости входили следующие населённые пункты:

Примечания 

Волости Московского уезда